Hieronder een lijst van aquaducten in het Canal du Midi. Alle kunstwerken waarmee het canal du Midi een andere waterweg kruist zijn hierin opgenomen.

In de meeste gevallen wordt het kunstwerk een aquaduct genoemd. Dit zijn meestal eenvoudige constructies waar de te kruisen stroom, dal of weg onder het kanaal doorgaat met 1 boogoverspanning als overbrugging. Een kanaalbrug is een uitgebreidere constructie met dezelfde functie.

Aquaduct in Frankrijk
Canal du Midi
Bouwwerk in Occitanie